Justin Eleveld e Jannick Lupescu erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Filip Horanský e Jiří Veselý hanno battuto in finale Ben Wagland e Andrew Whittington 6–4, 6–4.

Teste di serie

  George Morgan /  Mate Pavić (terzo turno)
  Filip Horanský /  Jiří Veselý (campioni)
  Ben Wagland /  Andrew Whittington (finale)
  Joris de Loore /  Mate Delić (semifinali)

  Dimitri Bretting /  Dennis Novak (primo turno)
  Dominic Thiem /  Matthias Wunner (terzo turno)
  Luis Patiño /  Filip Peliwo (primo turno)
  Mitchell Krueger /  Karue Sell (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2011